Харби́нская и Маньчжу́рская епа́рхия () — каноническое, структурное и территориально-административное подразделение Китайской православной церкви.

С 1922 по 1945 годы находилась в юрисдикции Русской православной церкви заграницей. Кафедральный храм — Никольский собор в Харбине. Второй кафедральный храм — Софийский собор.

История 
С момента появления первого прихода в Харбине в 1898 году приходы в Маньчжурии подчинялись Русской духовной миссии в Пекине. Однако в 1907 приходы храмы полосы отчуждения КВЖД в административном отношении были подчинены Владивостокской епархии. В ведении Русской духовной миссии в Пекине остались Благовещенское подворье в Харбине и подворье в посёлке Маньчжурия.

Для окормления многотысячной православной диаспоры, оказавшейся на территории Маньчжурии после Революции в России Указом Высшего церковного управления за границей от 29 марта 1922 года в полосе отчуждения КВЖД учреждалась епархия с кафедрой в Харбине, правящему архиерею усваивался титул — епископ Харбинский и Цицикарский. Харбинская епархия была независима от Русской духовной миссии в Пекине и непосредственно подчинялась Архиерейскому синоду РПЦЗ.

2/15 августа того же года определением Временного Церковного Управления Заграницей на основании представления архиепископа Мефодия от 17/30 июня постановил «епископа Харбинской епархии впредь именовать епископом Харбинским и Маньчжурским».

Торжественное открытие епархии состоялось 14/27 сентября того же года при 28 церквах; три года спустя насчитывалось уже более 40 приходов и два монастыря — мужской и женский. После передачи КВЖД под контроль советско-китайской администрации, положением епархии ухудшилось в связи с проведением советской администрацией активной атеистической пропаганды на дороге. Уже 30 октября 1924 года был упразднен Церковный отдел КВЖД, церковнослужители лишены окладов и выселены из служебного жилья, сняты иконы из служебных кабинетов, а с 1 января 1925 года прекращено финансирование в школах КВЖД преподавания Закона Божьего. Советские активисты стали проводить «красные Пасхи», «красные похороны» и т. п.. В советизированных 32 школах КВЖД с 10546 учащимися преподавали 638 человек, большинство из которых (635 человек) были из советской России.

В пределах епархии в 1920-х годы оказалось около 500 тысяч русских. Из 400 тысяч населения Харбина китайцев было немного более 100 тысяч, а русских тоже около 100 тысяч человек. Русские, которые обслуживали железную дорогу, подчинялись советскому и китайскому правительству одновременно. Из 100 тыс. русского населения Харбина примерно 50 % были белоэмигранты, и почти 40 % были люди, считавшиеся советскими гражданами.

Положение белоэмигрантов вначале было очень тяжелым, потому что китайцы нередко выдавали их советскому правительству. Огромными налогами китайские чиновники облагали хозяйства крестьян и казаков. Грабили их и шайки китайских и русских бандитов. В 1929 году русские красные отряды вторглись в пределы Маньчжурии в Трёхречье. Митрополит Антоний (Храповицкий) обратился тогда ко всем народам мира: «Душу раздирающие сведения идут с Дальнего Востока. <…> Уничтожаются целые поселки русских, истребляется все мужское население, насилуются и убиваются дети, женщины. Нет пощады ни возрасту, ни полу, ни слабым, ни больным. Все русское население, безоружное, на китайской территории Трёхречья умерщвляется, расстреливается с ужасающей жестокостью и с безумными пытками». Волна русских беженцев хлынула в Харбин. Их приютил «Дом-убежище» и другие социальные организации Харбинской епархии, и лишь к 1930 году они стали возвращаться в Трёхречье. К 1930 году в Маньчжурии было уже более 80 православных церквей, в самом Харбине их было 26. Целенаправленной миссионерской деятельности в епархии не велось; православие воспринималось как церковь русского народа.

В 1932 году Маньчжурию оккупировали японские войска, было образовано марионеточное государство Маньчжоу-го со столицей в Синьцзине (Чаньчунь). Русские встречали оккупационные японские войска как освободителей, поскольку в первое время прекратился произвол китайских чиновников и набеги красных отрядов из России. Однако вскоре политика изменилась: в Маньчжурии были закрыты все русские учреждения и фирмы. Советский Союз в 1935 году вынужденно продал КВЖД за символическую сумму. Постепенно японские власти стали вмешиваться и в церковные дела. В июле 1937 года японские войска захватили Пекин, Тяньцзин и Шанхай, а в 1940 году был арестован глава Российской Духовной Миссии в Пекине архиепископа Виктор (Святин), которого заставили его передать Харбинской епархии все храмы в Северной Маньчжурии, так как он не имел права по мнению японцев управлять ими с территории другого государства.

С мая 1941 года в составе Харбинской епархии действовали Цицикарское и Хайларское викариатства.

В 1943 году японская администрация стала требовать от всех граждан Маньчжурии публичного поклонения верховной богине японского пантеона Аматерасу. Отказавшихся от церемониальных поклонений, преследовали по действующему в Японии законодательству. Православным архиереям после долго хлопот и борьбы удалось добиться разрешения об отмене для русских поклонения синтоистским божествам.

В июле 1945 года на Епископском совещании в Харбине было принято решение просить Патриарха Алексия о переходе Харбинской епархии в Московский Патриархат.

После поражения Японии во Второй мировой войне в августе 1945 году, Маньчжурия была занята советскими войсками. 18 августа 1945 года Харбин под звон церковных колоколов встречал вступление в город передовых подразделений Красной Армии, однако за армейскими частями в город вошли подразделения НКВД «СМЕРШ». Не успели закончится торжественные митинги, приёмы, встречи, концерты и другие официальные мероприятия, а в городе уже начались аресты.

24 октября того же года в Харбин прибыли епископа Ростовский и Таганрогский Елевферий (Воронцов) и священник Григорий Разумовский с целью «воссоединить находящихся в расколе» на территории Маньчжурии архиереев. 27 октября епископ Елевферий совершил всенощное бдение в Благовещенском храме Митрополичьего подворья, и сказал слово, в котором объявил «о состоявшемся воссоединении харбинских иерархов и в лице их — всего подведомственного им духовенства и паствы с Матерью-Церковью, о переходе их в послушание Вашего Святейшества, поздравил их с этою великою радостию и призывал блюсти это единение и послушание, в которых — залог нашего спасения». 15 ноября епископ Елевферий и священник Григорий покинули Китай. Согласно отчёту епископа Елевферия, написанном по итогам поездки, «В епархии всего имеется 77 церквей, из числа которых — 20 в Харбине; все церкви разделены на 13 благочиний. Имеются в епархии 4 монастыря: Казанский мужской монастырь в г. Харбине, Богородице-Владимирский женский монастырь в г. Харбине, Богородице-Владимирский мужской монастырь в Солнечной Пади близ поселка Верх-Угра и Табынско-Казанский женский монастырь в Какакаши. Монашествующих в каждом не более 20 человек. Духовенством епархия изобилует; не только не имеется вакантных мест, но 20 священнослужителей — сверхштатные».

27 декабря 1945 года Священный Синод Русской православной церкви постановил считать воссоединенными с Русской Православной Церковью с 26 октября 1945 года архипастырей: митрополита Харбинского Мелетия, архиепископа Димитрия (Вознесенского), архиепископа Нестора (Анисимова), архиепископа Виктора (Святина), епископа Цицикарского Ювеналия (Килина) и начальника Корейской Миссии архимандрита Поликарпа (Приймака), клир и мирян Харбинской епархии. В пределах Китая и Кореи был образован единый митрополичий округ с присвоением митрополиту титула Харбинский и Восточно-Азиатский. Хайларское и Цицикарское викариатства Харбинской епархии упразднялись, а управлявшие ими архиепископ Димитрий (Вознесенский) и епископ Ювеналий (Килин) должны были вернуться в Россию.

11 июня 1946 года митрополичий был преобразован в Восточно-Азиатский экзархат, включивший в себя Харбинскую епархию и духовную миссию в Корее, а с октября 1946 года и Пекинскую епархию. Экзархом стал Нестор (Анисимов), возведённый в сан митрополит Харбинского и Маньчжурского.

В 1948 году митрополит Нестор (Анисимов) был арестован. В управление епархией вступил епископ Цицикарский Никандр (Викторов), назначенный в 1950 году епископом Харбинским. В период управления им епархией русское население, составлявшее большую часть верующих в этой стране, быстро убывало. 27 февраля 1956 года в переполненном Свято-Николаевском кафедральном соборе епископ Никандр в последний раз отслужил Божественную литургию, после чего покинул Китай, поручив архиепископа Пекинскому Виктору (Святину) «временно взять Харбинскую епархию под своё святительское попечение впредь до определения ее положения». С отъездом правящего архиерея и православного духовенства на Родину значительно ускорился «великий исход» русского населения из Маньчжурии.

В 1957 году Китайской православной церкви была дарована автономия, а Харбинская епархия была передана в юрисдикцию новообразованной церковной структуры, однако епископ сюда назначен не был. Епархиальный Совет обращался к епископу Пекинскому Василию (Шуану) с просьбой принять Харбинскую епархию под своё управление. Посетивший Харбин в октябре 1957 году епископ Василий это предложение отклонил, ссылаясь на занятость делами Пекинской епархии. Тем не менее в храмах Харбинской епархии его поминали за богослужением как правящего архиерея.

После визита Патриарха Кирилла в Китай усилиями Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и представителей русской общины в Харбине удалось согласовать с Управлением по делам религии города Харбина и провинции Хэйлунцзян регулярные визиты русского священника из Владивостокской епархии. Так, в 2014 году были совершены службы на Пасху и на престольный праздник Покрова. А уже в 2015 году разрешили шесть поездок. К началу 2016 года православная община Харбина — «это дети и внуки смешанных семей старого „русского“ Харбина. Есть, конечно, и китайцы не из смешанных семей — те, которых крестил почивший в 2000-м году настоятель Покровского храма отец Григорий Джу». Из всех храмов Харбинской епархии к тому времени оставались: «ныне действующий Покровский храм, затем символ Харбина — Софийский собор, он сейчас является музеем <…>. В парке культуры есть Успенская церковь, в данное время идут переговоры, чтобы сделать её также действующим храмом Харбина. Храм в честь Иверской иконы Божией Матери стоит в жилом массиве. Пятый храм — это копия Никольского собора, который в годы культурной революции был разобран по брёвнам. Есть ещё Алексеевская церковь, сейчас она используется протестантами в качестве кирхи… Наконец, по линии КВЖД сохранился в одной деревне русский храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы — большой, просторный, красивый; в настоящее время в нем находится музей КВЖД.».

Епископы 
 Мефодий (Герасимов) (24 марта 1922 — 28 марта 1931)
 Мелетий (Заборовский) (1 апреля 1931 — 6 апреля 1946)
 Нестор (Анисимов) (апрель 1946—1950) с июня 1948 — формально, находился в заключении
 Никандр (Викторов) (июнь 1948 — 7 февраля 1956) до 18 августа 1950 — в/у, еп. Цицикарский
 Василий (Шуан) (30 мая 1957 — 3 января 1962) в/у, еп. Пекинский
 Алексий (Ридигер) (17 февраля 1997 — 5 декабря 2008) в/у, патриарх Московский и всея Руси
 Кирилл (Гундяев) (с 6 декабря 2008) в/у, патриарх Московский и всея Руси

Храмы 
 Харбин
 Николаевский градо-Харбинский кафедральный собор с Иверской часовней
 Храм в честь Иверской Божией Матери на Офицерской улице
 Иверская церковь в Госпитальном городке
 Храм в честь Софии Премудрости Божией
 Храм в честь Святителя Алексия, Митрополита Московского и всея России Чудотворца в посёлке Модягоу
 Храм в честь Святителя Митрополита Алексия, Московского и всея России на Зелёном Базаре
 Храм святителя Николая в Старом Харбине
 Храм в честь Пророка Божия Илии в районе Механических Мастерских
 Храм во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба в Остроумовском Городке
 Церковь в честь Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Сунгарийском Городке
 Храм в честь Святителя и Чудотворца Николая в посёлке Затон
 Храм в честь Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Московских Казармах
 Покровская (украинская) церковь
 Успенская церковь на Новом кладбище
 Иоанно-Богословская церковь приюта-школы «Русский дом» в Славянском городке
 Димитриевская церковь при женской обители
 Преображенская церковь в Корпусном городке

 Церкви Трёхречья (Трёхреченское благочиние)
 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Верх-Кули
 Храм во имя архангела Михаила в посёлке Верх-Урга
 Храм во имя апостолов Петра и Павла в посёлке Драгоценка (Найлумту)
 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в посёлке Ключевой
 Храм во имя святого Алексия в посёлке Кыцынор
 Храм во имя святого Николая в посёлке Найджин-Булак
 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в посёлки Покровка

 Церкви северо-западной Маньчжурии (Хайларское викариатство)
 Храм в честь Преображения Господня в городе Хайлар
 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в городе Маньчжурия
 Храм во имя святого Серафима в городе Маньчжурия
 Храм во имя святых Николая и Алексия на ст. Аньда
 Храм во имя святого Сергия на ст. Барим
 Храм во имя святой Александры на ст. Бухэду
 Храм во имя святого Николая на ст. Мяньдухэ
 Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на ст. Фуляэрди
 Храм во имя святого Пантелеимона на ст. Хинган
 Храм во имя святых апостолов Петра и Павла на ст. Цицикар
 Храм во имя святого Николая на ст. Чжаланьтунь
 Храм во имя пророка Илии на ст. Чжалайнор
 Храм во имя архангела Михаила на Чжалайнорских копях
 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери на ст. Якеши
 Приход в Ононерском (Южно-Чжаланьтуньском) переселенческом районе
 Часовня во имя святого Николая в Халун-Аршане

 Церкви восточной Маньчжурии
 Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы на ст. Ашихэ
 Храм во имя Пресвятой Троицы на ст. Вейшахэ
 Храм во имя святого Сергия на ст. Имяньпо
 Храм во имя пророка Илии в селе Михаиловском (Тигровая Падь)
 Храм во имя архангела Михаила на ст. Мулин
 Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на Мулинских копях
 Храм во имя святого Николая на ст. Пограничная (ныне Суйфэньхэ)
 Храм во имя святого Георгия на ст. Хайлин
 Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на ст. Ханьдаохэцзы
 Храм во имя Пресвятой Троицы на ст. Шитоухэцзы
 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Эрдаохэцзы
 Храм в честь Казанской иконы Божией Матери на ст. Эрценцзянцзы
 Храм во имя святого Николая на ст. Эхо (Муданьцзян)
 Храм во имя святого Николая на ст. Яблоня

 Церкви южной Маньчжурии
 Храм во имя святого Николая на ст. Куаньченцзы
 Храм в честь Преображения Господня на ст. Лаошагоу
 Храм во имя святых апостолов Петра и Павла на ст. Шуаньченпу
 Храм во имя святого Владимира на ст. Яомынь

Викариатства 
 Хайларское викариатство (1934—1946)
 Цицикарское викариатство (1941—1952)

Литература 
 Баконина С. Н. Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920—1931 гг.: на материалах Харбинской епархии. — Москва : Изд-во ПСТГУ, 2014. — 391 с. — ISBN 978-5-7429-0884-5
 Капран И. К. Музыкальный Харбин: церковные хоры // Российские соотечественники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективы сотрудничества: материалы третьей международной научно-практической конференции. — Владивосток: Информационно-рекламное агентство «Комсомолка ДВ». — 2003. — С. 149—156
 Лавошников И. К пятилетию существования самостоятельной Харбинской епархии и пребывания на ней Владыки архиепископа Мефодия // «Хлеб Небесный». — 1927. — № 8. — С. 28-29
 Ли Шу Хиао. Деятельность Харбинской православной епархии // Дальний Восток России — Северо-восток Китая: исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества. Материалы международной научно-практической конференции. — Хабаровск. — 1998. — С. 172—174
 Мефодий, архиепископ. Каноническое существование Харбинской епархии. — Харбин. — 1929. — 18 С.
 Мефодий, архиепископ. По поводу церковных нестроений. — Харбин. — 1927. — 56 С.
 Падерин Н., священник. В рассеянии // «Альфа и Омега». — 2001. — № 3 (29). — С. 259—274 (Воспоминания харбинского священника Н. Падерина, впоследствии епископа Зарубежной Церкви в Бразилии).
 Падерин Н., священник. Церковная жизнь Харбина // Русский Харбин / Сост. Е. П. Таскина. — М.: МГУ. — 1998. — С. 27-32
 Падерин Н., священник. Церковь Твою утверди: Из воспоминаний о церковной жизни Харбина. — Сан-Паулу. — 1967
 Прозорова Г. В. Православное духовенство Харбина // Годы. Люди. Судьбы. История российской эмиграции в Китае. Материалы конференции. Москва, 19-21 мая 1998 г. — М. — 1998. — С. 51-53
 Прозорова Г. В. Харбинская Епархия: учреждение и развитие. 1922—1942 гг. // Российские соотечественники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективы сотрудничества: материалы третьей международной научно-практической конференции. — Владивосток: Информационно-рекламное агентство «Комсомолка ДВ». — 2003. — С. 128—135
 Разумовский Г., священник. Патриаршая делегация в Харбине // «Журнал Московской Патриархии». — 1945. — № 12. — С. 14-17
 Сумароков Е. ХХ-летие Харбинской епархии. — Харбин: Типография «Заря». — 1942
 Шиляев Е. П. Общественно-культурная, религиозная и политическая жизнь Харбина // «Записки русской академической группы в США». Т. XXVI. — Нью-Йорк. — 1994. — С. 211—240
 Жуковская Е. Н. Благотворительная деятельность БРЭМ и Русской православной церкви в г. Харбине в 1934—1945 гг. // Миграционные процессы в Восточной Азии. Тезисы докладов. — Владивосток. — 1994
 Челкашина С. А. Из истории харбинской епархии // Дальний Восток России — Северо-восток Китая: исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества. Материалы международной научно-практической конференции. — Хабаровск. — 1998. — С. 153—157
 Чжан Цзунхай. Русская православная церковь в Харбине (до захвата Маньчжурии Японией) // «Россия и АТР». — 2001. — № 4. — 102—103
 Троицкая С. С. Харбинская епархия, ее храмы и духовенство: к 80-летию со дня учреждения Харбинско-Маньчжурской епархии, 1922 — 11/24 марта — 2002. — Брисбен : Издательство Н. И. Дмитровского-Байкова, 2002. — II, 100 с. — ISBN 0-9580647-0-9
 Доклад епископа Елевферия (Воронцова) и священника Григория Разумовского о пребывании в Маньчжурии в 1945 году // Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви 2007. — Вып. 2 (23). — С. 131—153.
 Баконина С. Н. Харбинская епархия в период распространения советского влияния в Китае (1923—1924 гг.) // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2008. — Выпуск № 4 (29). — С. 84-105
 Кротова М. В. СССР и российская эмиграция в Маньчжурии (1920—1930-е гг.). — СПб. : Астерион, 2014. — 378 с.

Примечания

Ссылки 
 Священник Серафим Ган Жизнеописание Архиепископа Цицикарского Ювеналия (Килина; + 1958 г.) (к 80-летию освящения соборного храма Казанско-Богородицкого монастыря в г. Харбине)
 Епархии Китайской Автономной Православной Церкви

 
Исторические епархии РПЦЗ
Епархии автономных церквей Московского патриархата
Религия в Харбине